Индийский стеклянный окунь () — лучепёрая рыба семейства стеклянных окуней, обитающая в пресных и солоноватых водах от Индии до Тайваня.

Описание 
Индийский стеклянный окунь достигает длины до 8 см. У него стекловидное, прозрачное тело, которые переливается разноцветными красками в зависимости от угла падения света и позволяет увидеть внутренние органы и позвоночник животных.

Образ жизни 
Рыба обитает в стоячих и медленно текущих водоёмах. Питается различными беспозвоночными, в частности, червями и ракообразными. Размножение происходит в период сезона дождей.

Примечания

Литература 
 Rüdiger Riehl, Hans A. Baensch: Aquarien-Atlas. Mergus Verlag, Melle 1982, ISBN 3-88244-010-4.

Ovalentaria incertae sedis
Животные, описанные в 1822 году
Рыбы Азии